Кипр принимал участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Кипр на Олимпийских играх 
 
Кипр на Европейских играх